Генри Друммонд (Драммонд, ; 17 августа 1851, Стерлинг — 11 марта 1897) — шотландский богослов-натуралист, путешественник и писатель.

Биография 
Обучался в Эдинбургском университете, где во время учебы проявил склонность к физико-математическим наукам. Однако решение заниматься теологией оказалось сильнее и он стал служителем Свободной Церкви Шотландии.

С 1877 работал преподавателем естественных наук в колледже при церкви в Глазго, что позволило ему соединить служение Богу и изучение природы, то к чему он всю жизнь чувствовал призвание.

Занимался научными исследованиями, в результате которых опубликовал труд «Естественный закон в духовном мире» (), переведенный на большинство языков мира, сочинение о законах природы в духовном мире, аргументом которого является то, что научный принцип непрерывности простирается от физического мира в духовный.

Вместе с геологом Гейки он объездил Скалистые горы в Северной Америке. Затем, прежде чем его книга была издана в 1883 году, получил приглашение от одной из африканских компаний совершить научное путешествие в Центральную Африку.

В 1883—1884 побывал в Центральной Африке с целью геологических и ботанических исследований в районах озёр Ньяса и Танганьика. Об этом путешествии издал книгу «Tropical Africa» (1888), ценный сборник информации о Тропической Африке и извлечение из неё — «Travel sketches in our new protectorate».

Его сочинение «Natural law in the spiritual world» (1883, выдержало 30 изданий), в котором Друммонд старается примирить естественные науки с Библией, доставило ему необыкновенную популярность и разошлось более чем в 100 000 экземплярах.

Позже Драммонд совершил путешествия в Японию (1890), Австралию и на Новые Гебриды, продолжал одновременно активно заниматься миссионерской деятельностью.

Ещё больший успех Друммонд имел своим трудом «The greatest thing in the world» (1889, 20 изд. 1890), разошедшимся в течение года в 250 000 экземплярах. В 1891 г. появилось его «Рах vobiscum».

Кроме того, он автор многих трудов по богословию. В переводе на русский язык печатались его работы «Как преобразить нашу жизнь», «Мир с вами».

В течение нескольких лет Друммонд страдал от рака костей и умер в результате болезни 11 марта 1897 года.

Избранная библиография 
 Natural Law in the Spiritual World (1883)
 Tropical Africa (1888)
 The Greatest Thing in the World and Other Addresses (1894)
 The Ascent of Man (1894)
 The Ideal Life and Other Unpublished Addresses (1897)
 The Monkey That Would Not Kill (1898)
 The New Evangelism and Other Papers (1899)

Примечания

Литература 
 
 The Life of Henry Drummond by George Adam Smith, published in 1898

Писатели Великобритании XIX века
Путешественники Великобритании
Богословы XIX века
Богословы Англии
Умершие от рака кости
Выпускники Эдинбургского университета